Le nom aviateur peut faire référence à :
 un pilote d'avion, dans le sens général ;
 un aviateur (AVT) et un aviateur de  (AV1), appellations des deux premiers grades de l'Armée de l'air française ;
 Aviateur, une chanson de Véronique Jannot.